HIP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 037 амінокислот, а молекулярна маса — 116 221.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, транскрипція, регуляція транскрипції, ендоцитоз, диференціація клітин, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мембрані, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки